Села:
 Костирка — Херсонська область, Бериславський район, Високопільська селищна громада (до 2020 року — Високопільський район)
 Костирка — Херсонська область, Бериславський район, Новорайська сільська громада

 Костирка Олександр Юрійович — сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.